České příjmení Němec či Němcová mělo v roce 2011 v Česku 22 834 osob, nejvíce v Praze (2 327).

Známí nositelé tohoto příjmení:

příjmení osob – mužská podoba
 Adam Nemec (* 1985) – slovenský fotbalový útočník
 Adolf Němec (1920–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Anton Nemec (1929–???) – český a československý politik KSČ, náčelník Pohraniční stráže a poslanec FS za normalizace
 Antonín Němec (1858–1926) – český politik
 Bohumil Němec (rozcestník) – více různých osobností
 Bohuslav Němec (1913–1942) – československý důstojník a odbojář popravený nacisty
 Corin Nemec (* 1971) – americký herec
 Damián Němec (* 1960) – český teolog a církevní právník
 Daniel Němec (* 1974) – český fotbalista
 František Němec – více různých osobností
 Franz Němec (1899–??) – československý politik a poslanec
 Herbert Němec (1916–2001) – za II. sv. války navigátor britské 311. bombardovací perutě RAF
 Horst Nemec (1939–1984) – rakouský fotbalista
 Igor Němec – více osob
 Jan Němec (rozcestník) – více různých osobností
 Jaroslav Němec – více různých osobností
 Ján Nemec (* 1960) – slovenský tanečník
 Jiří Němec – více různých osobností
 Josef Němec (rozcestník) – více různých osobností
 Karel Němec (rozcestník) – více různých osobností
 Luboš Němec (* 1951) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ODS
 Ludvík Němec – více osob
 Marek Němec (* 1981) – český herec a režisér
 Martin Němec – více osob
 Matěj Němec (1886–1975) – československý generál
 Michal Němec (* 1959) – český hudebník
 Milan Nemec (* 1959) – slovenský fotbalista
 Milan Němec (* 1974) – český herec
 Miroslav Němec – více různých osobností
 Oldřich Němec (rozcestník) – více osob
 Ondřej Němec (rozcestník) – více osob
 Pavel Němec (rozcestník) – více osob
 Petr Němec (rozcestník) – více osob
 Ronald Němec (* 1981) – český advokát a občanský aktivista
 Rudolf Nemec (* 1934) – slovenský vysokoškolský pedagog a politik, po sametové revoluci čs. poslanec FS za HZDS
 Rudolf Němec – více osob
 Stanislav Němec (* 1964) – český politik ODS a předseda Asociace soukr. zemědělství
 Tomáš Němec – více osob
 Tomki Němec (* 1963) – český fotograf
 Václav Němec – více různých osobností
 Vilém Němec (1857–1942) – český lékárník a cestovatel
 Vladimír Němec (1900–1942) – český chemik a odbojář popravený nacisty
 Vojtěch Němec (* 1985) – český hokejový útočník
 Zdeněk Němec (* 1970) – český fotbalista

příjmení osob – ženská podoba
 Andrea Němcová (* 1976) – česká televizní moderátorka a reportérka
 Božena Němcová (1820–1862) – česká spisovatelka
 Dana Němcová (* 1934) – česká disidentka
 Eufemie Němcová (rozená Jana, 1814–1889) – česká řeholnice a abatyše řádu sester boromejek
 Jaroslava Němcová (* 1971) – česká politička, radní Středočeského kraje za hnutí ANO 2011
 Jitka Němcová (* 1950) – česká režisérka
 Jiřina Němcová (* 1937) – československá atletka, diskařka
 Kateřina Němcová (* 1990) – česko-americká šachistka
 Marie Záhořová-Němcová (1885–1930) – česká pedagožka
 Miriam Němcová (* 1961) – česká dirigentka
 Miroslava Němcová (* 1952) – česká politička
 Miroslava Němcová (politička KSČ) (* 1943) – česká politička KSČ, poslankyně ČNR
 Pavlína Němcová (* 1973) – česká modelka a herečka
 Petra Němcová (* 1979) – česká modelka
 Theodora Němcová (1841–1920) – česká učitelka, zahradnice a dcera Boženy Němcové
 Veronika Nemcová (* 1947) – slovenská bezpartijní politička, poslankyně FS za normalizace

Podobná příjmení 
 Němeček
 Němčík
 Deutsch (příjmení)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení